El Tamil United Nation és un partit nacionalista tamil de l'Índia que actua al Tamil Nadu, i propugna un sol estat independent per a tots els tamils (de l'Índia i Sri Lanka).

Partits polítics de l'Índia